Сборная России по футболу в пятый раз в своей истории принимала участие в чемпионате Европы по футболу в 2016 году. Команда успешно квалифицировалась в финальную часть первенства Европы по футболу, заняв второе место в квалификационной группе G. Однако в финальной части команда не сумела выйти из группы B, в которой играли Англия, Словакия и Уэльс.

Отборочный турнир

Группа G

Все вызывавшиеся на отборочные матчи 
Главный тренер: (2014 - 14.07.2015) —  Фабио Капелло  (7.08.2015 - 30.06.2016) —  Леонид Слуцкий

Матчи и голы за Сборную указаны на момент вызова

Финальная часть турнира

Состав сборной на чемпионате Европы 2016

Примечания 

2
Р